Anthony Gigliotti (1922, Filadelfia – 2001), amerykański klarnecista, i nauczyciel muzyki 
 David Gigliotti (* 1985, Martigues), francuski piłkarz
 Donna (M.) Gigliotti (* 1955, [?]), amerykański producent filmowy
 Emanuel Gigliotti (* 1987, Buenos Aires), argentyński piłkarz
 Frank (J.) Gigliotti (* 1942, Pittsburgh – 2011, West Melbourne), amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów Pensylwanii
 Gilbert L. Gigliotti (* 1961, [?]), profesor wczesnej literatury amerykańskiej
 Vittorio Gigliotti (* 1921, Salerno), włoski architekt, i inżynier budowy
 Yolanda (Christina) Gigliotti, alias "Dalida" (1933, Kair – 1987), francuska piosenkarka i aktorka